Sankt Petersburg eller Saint Petersburg kan syfta på:

 Sankt Petersburg  – en stad i Ryssland
 Guvernementet Sankt Petersburg – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland och RSFSR, 1708–1927
 SKA Sankt Petersburg  – en rysk ishockeyklubb från Sankt Petersburg
 Sankt Petersburgs universitet – en av Rysslands äldsta utbildningsinstitutioner

 Saint Petersburg, Florida – en stad i den amerikanska delstaten Florida 
 St. Petersburg, Pennsylvania
 St. Petersburg, Missouri – fiktivt namn på Mark Twains karaktärer Tom Sawyer och Huckleberry Finns hemstad
 Saint Petersburg (brädspel) – ett brädspel från 2004
 St. Petersburg (sång) – sång från 2005 av det brittiska bandet Supergrass

Se även
Petersburg (olika betydelser)